GHT peut désigner :
 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, un ancien quotidien suédois ;
 groupement hospitalier de territoire, un type de regroupement d'établissements hospitaliers en France, distinct d'une communauté hospitalière de territoire.